Ваї́-сюр-Сольдр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Орлеана, 50 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 707,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ваї-сюр-Сольдр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваї-сюр-Сольдр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваї-сюр-Сольдр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваї-сюр-Сольдр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер